Каню́к:

Птицы 
 Обыкновенный канюк () — вид хищных птиц рода настоящих канюков.
 Настоящие канюки () — род хищных птиц подсемейства канюков.
 Канюки () — подсемейство хищных птиц семейства ястребиных.

Фамилия 
 Канюк, Андрей Владимирович (род. 1983) — украинский футболист, защитник клуба «Прикарпатье».
 Канюк, Гиди (род. 1993) — израильский футболист, полузащитник.
 Канюк, Йорам (род. 1930) — израильский писатель.
 Канюк, Сергей Иванович (1880—1945) — советский и украинский общественный деятель, писатель, педагог, публицист.

Топоним 
 Канюки — деревня в Добрянском районе Пермского края.

Другое 
 «SMS Bussard» (1890—1913) — крейсер Кайзерлихмарине.
 Канюк — российский тепловизионный прицел разработки ЦНИИ «Циклон».

См. также 
 Канюки
 Канюков

Примечания